Komorów (gromada w powiecie buskim)
 Komorów (gromada w powiecie pruszkowskim)
 Komorów (gromada w powiecie rawskim)